Fazenda Salto Grande (Americana)
 Fazenda Salto Grande (Araraquara)

Desambiguações de fazendas